Ви́ктор Ива́нович Ку́кин (1 мая 1960, Липецк, СССР) — советский футболист, защитник и полузащитник, российский арбитр.

Карьера 
В 1978 году забил 1 гол за «Новолипецк». С 1979 по 1980 год выступал в куйбышевских «Крыльях Советов», в составе которых дебютировал в Высшей лиге СССР, где провёл 11 матчей и забил 1 мяч в сезоне 1979 года, и ещё 1 поединок сыграл в Кубке в 1980 году. Затем в том же году перешёл в «Кубань», где и доиграл сезон, проведя 15 встреч в чемпионате СССР.

С 1981 по 1982 год снова играл за липецкий клуб, уже называвшийся «Металлургом», сыграл 36 матчей. С 1982 по 1983 год защищал цвета смоленской «Искры», провёл 57 встреч. С 1984 по 1990 год опять выступал за «Металлург», проведя за это время 167 матчей и забив 10 голов. С 1990 по 1991 год сыграл 53 поединка за «Уралан».

Играл за сборную РСФСР.

После карьеры 
С 1996 по 2001 год работал судьёй в низших лигах России. С 2002 года работает администратором в липецком «Металлурге», в 2007 году стал старшим администратором. В 2006 году был начальником команды.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Уралан»
Футбольные судьи России